Steigengraben ist ein geographischer Name:

Gewässer und Täler:
 Steigengraben (Eiderbach), linker Zufluss des Eiderbachs (zum Matsbach) nahe Hornbach, Stadt Walldürn. Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Steigengraben (Erf), linker Zufluss der dort Erfa genannten Erf in Erfeld, Gemeinde Hardheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg.
 Steigengraben, Tal des Steigenbach, rechter Zufluss des Wiesenbachs (zur Gölsen) im Gebiet der Marktgemeinde St. Veit an der Gölsen, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Ort:
 Steigengraben (Gemeinde St. Veit an der Gölsen), Teil der Ortschaft Innerwiesenbach, Marktgemeinde St. Veit an der Gölsen, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Siehe auch:
 Steigenbach